Cleòmbrot d'Esparta, regent d'Esparta
 Cleòmbrot I d'Esparta, rei d'Esparta 380 aC -371 
 Cleòmbrot II d'Esparta, rei d'Esparta 243 aC - 240 aC
 Cleòmbrot d'Ambràcia, filòsof grec